Rerebe (Tripe Jaya), een plaats in Indonesië
Rerebe (Dabun Gelang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing